Рок Крик има више значења:
 Рок Крик (Алабама)
 Рок Крик (Минесота)
 Рок Крик (Охајо)